Хайнц (; иногда на русский транслитеровалась как Хейнц или Гейнц) — краткая форма немецкого имени  (, ); а также фамилия.

Имя 
 Гейнц Гудериан (1888—1954) — немецкий военачальник.

Фамилия 
 Хайнц, Генри (1844—1919) — германо-американский бизнесмен.
 Хайнц, Доминик (род. 1993) — немецкий футболист.
 Хайнц, Йоган Георг (1630—1700) — немецкий художник.
 Хайнц, Катарина (род. 1987) — немецкая скелетонистка.
 Хайнц, Марек (род. 1977) — чешский футболист, полузащитник. Игрок австрийского клуба «Мелк».
 Хайнц, Пиус (род. 1989) — немецкий профессиональный игрок в покер.
 Хайнц, Тим (род. 1984) — люксембургский футболист.
 Хейнц, Тобиас (род. 1998) — норвежский футболист.
 Хайнц, Фридрих Вильгельм (1899—1968) — немецкий военный и политический деятель, разведчик и писатель.

Гейнц 
 Гейнц-Каган, Генрих Адольфович (1895—1937) — советский филолог, редактор.
 Гейнц, Генри Джон (1938—1991) — американский политик, сенатор от штата Пенсильвания (с 1977).

См. также 
 Хейнц
 Heinz (H. J. Heinz Company) — американская продовольственная компания, основанная Генри Хайнцем.